Ise kan henvise til:

 Ise (engelsk flod) – en flod i England
 Ise (tysk flod) – en flod i Tyskland
 Ise (Norge) – en landsby i Norge
 Ise (Japan) – en by i Japan

 Se også
 ISE